Ōsawa ist der Familienname folgender Personen:

 Arimasa Ōsawa (* 1956), japanischer Autor
 Eiji Ōsawa (* 1935), japanischer Chemiker
 Ōsawa Gakaturo (1863–1920), japanischer Anatom
 Hideyuki Ōsawa (* 1979), japanischer Eishockeyspieler
 Ōsawa Kisaburō (1910–1991), japanischer Aikido-Trainer
 Masaaki Ōsawa (* 1946), japanischer Politiker
 Shin’ichi Ōsawa (* 1967), japanischer DJ, Komponist, Musiker und Produzent
 Ōsawa Shōsuke (1903–1997), japanischer Maler
 Takao Ōsawa (* 1968), japanischer Schauspieler

 Tōru Ōsawa (* 1962), japanischer Spieleentwickler
 Yoshimi Osawa (1926–2022), japanischer Judoka und Judotrainer
 Yūto Ōsawa (* 1993), japanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ozawa